Federico Francisco IV de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin; Palermo, 9 de abril de 1882-Flensburgo, 17 de noviembre de 1945) fue el último gran duque de Mecklemburgo-Schwerin y regente de Mecklemburgo-Strelitz.

Biografía 

Nació en Palermo, hijo del gran duque Federico Francisco III de Mecklemburgo-Schwerin y de la gran duquesa Anastasia Mijáilovna de Rusia. Sucedió a su padre como gran duque el 10 de abril de 1897, pero debido a su minoría de edad, el Gran Ducado fue gobernado por su tío, el duque Juan Alberto, que actuó como regente hasta el 9 de abril de 1901. Tras el suicidio del gran duque Adolfo Federico VI de Mecklemburgo-Strelitz, asumió la regencia de Strelitz debido a que el heredero, el duque Carlos Miguel, renunció a sus derechos a la sucesión mientras servía en el ejército ruso. Abdicó del trono del Gran Ducado el 14 de noviembre de 1918 tras la derrota del Imperio alemán en la Primera Guerra Mundial. Su regencia de Mecklemburgo-Strelitz terminó al mismo tiempo.

Murió el 17 de noviembre de 1945 en Flensburgo y fue sucedido a la cabeza de su Casa Real por el gran duque heredero Federico Francisco.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio con la princesa Alejandra de Hannover (1882-1963) en Gmunden, el 7 de junio de 1904. Fruto de este matrimonio nacieron cinco hijos:

Federico Francisco (1910-2001), gran duque heredero. Casado morganáticamente con Karin Isabel de Schaper; sin descendencia.
Cristián Luis (1912-1996), casado con la princesa Bárbara de Prusia, hija del príncipe Segismundo de Prusia; con descendencia.
 Olga (1916-1917).
 Thyra (1919-1981), permaneció soltera.
 Anastasia (1922-1979), casada con el príncipe Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg; con descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Soberano gran maestre de la Orden del Grifón (Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin).
  Soberano gran maestre de Orden de la Corona Wéndica (Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin).
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca).
  Comendador de la Orden de San Juan del Bailiazgo de Brandeburgo ().
  Cruz de Hierro de Primera Clase (Imperio alemán).
  Cruz de Hierro de Segunda Clase (Imperio alemán).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Comendadores de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Nacidos en Palermo
Fallecidos en Flensburgo